Alliance Party of Northern Ireland (Partito dell'Alleanza dell'Irlanda del Nord) – partito politico nordirlandese
 Australian Plant Name Index (Indice dei nomi delle piante australiane) – database botanico online